Příjmení Ondo, přechýleně Ondová, nosí více osobností:

 Michal Ondo (* 1985), český šipkař
 Pavol Ondo (* 1945), slovenský fotbalista

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení
Slovenská příjmení